Lodrino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Lodrino, Lombardiet, ort och kommun,

Schweiz 

 Lodrino, Ticino, ort,